Александр Никитенко:
 Никитенко, Александр Васильевич (1804—1877) — историк литературы, цензор, действительный член Академии наук.
 Никитенко, Александр Григорьевич (1930—1999) — советский учёный-электронщик.